Bain Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bain Branch (Kentucky), im Knox County
 Bain Branch (Tennessee), im DeKalb County
 Bain Branch (Texas), im Leon County